Allsvenskan 1994 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1994.
Damallsvenskan 1994.
Allsvenskan i ishockey 1994.
Hallsvenskan 1994.